Уиган:

 Уиган — город в Великобритании в метрополитенском графстве Большой Манчестер.
 Уиган Атлетик — профессиональный английский футбольный клуб из города Уиган.